Sasza, ros. i maced. Саша – zdrobnienie imion Aleksander lub Aleksandra.

 Sasza – wieś na Ukrainie
 Sasza – powieść Niekrasowa
 Sasza – komiks autorstwa Dybczyńskiego
 Sasha Strunin
 Sasza Blonder
 Sasza Piwowarowa
 Sasza Spesiwcew
 Sasha Grey

de:Sasha
it:Sasha
ja:サーシャ